D'une manière générale, le mot paquetage désigne un ensemble de plusieurs entités regroupées en une seule. Plus particulièrement, il peut être employé dans différents domaines avec une signification différente :
 dans le domaine militaire, un paquetage est l'ensemble des équipements personnels remis à une recrue lors de son incorporation dans une unité ;
 en informatique :
 en génie logiciel, un paquetage ou paquet est une archive comprenant les fichiers informatiques, les informations et procédures nécessaires à l'installation d'un logiciel sur un système d'exploitation. Ainsi APT, RPM et URPMI sont les principaux gestionnaires de paquetages pour Linux ;
 en modélisation UML, un paquetage peut désigner un package, c'est-à-dire un ensemble nommé et cohérent d'éléments UML.
 en programmation, et plus particulièrement dans la terminologie de certains langages (Ada, Java, Common Lisp), le terme paquetage est le nom donné aux bibliothèques logicielles et sert aussi à la partition des espaces de noms.